Slovo zeman má více významů:

 zeman (šlechtic) – nižší venkovský šlechtic
 Zeman (příjmení) – nositelé českého příjmení
 Zeman (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Tábor

Související články 
 Zemanka

Externí odkazy